El apellido Valenzuela puede referirse a:

 Valenzuela, apellido con origen en León (España) .
 Marquesado de Valenzuela de Tahuarda.
 Marquesado de Valenzuela.
 Condado de Peñalba de Valenzuela.
 América Valenzuela (1977-), periodista, modelo y divulgadora científica española.
 Rafael de Valenzuela y Urzaiz (1881-1923), militar español.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Valenzuela, isla del archipiélago de Hanover, en la provincia de Última Esperanza, Chile.
 Isla de Valenzuela, hoy conocida como Isla Teja, en la ciudad de Valdivia, Chile.
 Valenzuela, municipio de la provincia de Córdoba, España.
 Valenzuela, localidad del municipio de Santa Cruz del Comercio, en la provincia de Granada, España.
 Valenzuela de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Valenzuela y Llanadas, localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba, España.
 Torrubia-Valenzuela, localidad del municipio de Linares, en la provincia de Jaén, España.
 Valenzuela, asentamiento isleño del estado de Luisiana, Estados Unidos.
 Valenzuela, ciudad de la región de Gran Manila, Filipinas.
 Valenzuela, localidad del departamento de Cordillera, Paraguay.